Nowa Góra ist der Name von drei Ortschaften in Polen:

 Nowa Góra (Krzeszowice) in der Woiwodschaft Kleinpolen
 Nowa Góra (Żarnów) in der Woiwodschaft Łódź
 Nowa Góra (Staroźreby) in der Woiwodschaft Masowien

Siehe auch:
 Nowa Góra (Pieninen), Berg in den Pieninen